Фе́рмерский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Фермерский переулок — переулок в деревне Бабино
 Фермерский переулок — переулок в посёлке Эссойла
 Фермерский переулок — переулок в Санкт-Петербурге (посёлок Парголово)